Beniflá kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniflá (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Beniflá (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar